Příjmení Sikora, přechýleně Sikorová, nosí více významných osobností:

 Adam Sikora (1846–1910) – polský národní činitel, sociální aktivista a filantrop
 Alois Sikora (* 1943) – český malíř, básník, ilustrátor
 Karel Sikora (* 1951) – český fotbalista
 Olga Sikorová (* 1975) – česká šachová mezinárodní velmistryně (WGM)
 Paweł Sikora (antropolog) (1912–2002) – polský antropolog a vysokoškolský učitel
 Radek Sikora (* 1976) – český florbalový trenér, hráč a reprezentant
 Roman Sikora (* 1970) – současný český dramatik a novinář
 Rudolf Sikora (kněz) (* 1951) – český římskokatolický kněz
 Victor Sikora (* 1978) – bývalý nizozemský fotbalový záložník a reprezentant polského původu

Polská příjmení
Česká příjmení